La Route nationale 11 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 11 en Afrique du Sud ;
 Route nationale 11 en Algérie ;
 Route nationale 11 en Argentine ;
 Route nationale 11 en Belgique ;
 Route nationale 11 au Burkina Faso ;
 Route nationale 11 au Cameroun ;
 Route nationale 11 à Djibouti ;
 Route nationale 11 en Estonie ;
 Route nationale 11 en Finlande ;
 Route nationale 11 en France ;
 Route nationale 11 en Guadeloupe ;
 Route nationale 11 au Luxembourg ;
 Route nationale 11 à Madagascar ;
 Route nationale 11 au Maroc ;
 Route nationale 11 au Niger ;
 Route nationale 11 aux Pays-Bas ;
 Route nationale 11 en Pologne ;
 Route nationale 11 au Rwanda ;
 Route nationale 11 en Slovaquie ;
 Route nationale 11 en Slovénie ;
 Route nationale 11 en Tunisie.

Voir aussi